Сия:

Топонимы 
 Сия — река в Холмогорском районе Архангельской области, приток Северной Двины.
 Сия — река в Пинежском районе Архангельской области, приток Пинеги.
 Сия — река в Турочакском районе Республики Алтай, приток Лебеди.
 Сия — река в Косинском районе Пермского края, приток Косы.
 Сия — река в Увинском районе Удмуртии, приток Нылги.
 Сия — посёлок в Пинежском районе Архангельской области.
 Сия — полигон в Архангельской области для падения твердотопливных ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».

См. также 
 Сиа
 Каменная Сия — река в Турочакском районе Республики Алтай
 Сийозеро — озеро в Пинежском районе Архангельской области